Lubuk Buntak (Dempo Selatan), een plaats in Indonesië
Lubuk Buntak (Talang Padang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing